Drzewo Życia – rajskie drzewo, którego owoce obdarzały nieśmiertelnością.
 Drzewo Życia – instalacja, będąca symbolem Pawilonu Włoch w czasie Expo 2015 w Mediolanie
 Drzewo życia – 400-letnie drzewo rosnące na pustyni w Bahrajnie, atrakcja turystyczna
 Drzewo filogenetyczne – drzewo przedstawiające pokrewieństwo wszystkich organizmów żywych
 Drzewo Życia – program do pracy z danymi genealogicznymi

 Filmy
 Drzewo życia (Family Tree) – amerykański film z 1999 roku, w reżyserii Duane'a Clarka
 Drzewo życia (Chun-kook-eh Na-moo) – południowokoreański film z 2006 roku, w reżyserii Jang Soo Lee
 Drzewo życia (The Tree of Life) – amerykański film z 2011 roku, w reżyserii Terrence'a Malicka